Le tournoi de tennis de Madrid est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 9 au .

Aravane Rezaï remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Serena Williams et Venus Williams.

Faits marquants 
 Les quatre demi-finalistes des Internationaux d'Italie (Serena Williams, Jelena Janković, Ana Ivanović et María José Martínez Sánchez), la semaine précédente, sont exemptées de premier tour ; cela donne lieu à une rencontre entre les deux joueuses serbes dès le deuxième tour du tournoi (victoire de Janković).
 Blessées, les Belges Kim Clijsters et Yanina Wickmayer déclarent forfait pour le tournoi.
 Dinara Safina, tenante du titre, est éliminée dès le  par Klára Zakopalová, issue des qualifications.
 En 1/16 de finale, Serena Williams remporte le plus long match de sa carrière (3 h 30 et trois jeux décisifs) face à Vera Dushevina ; elle est sortie au tour suivant par Nadia Petrova.
 Alors qu'elle n'est pas tête de série, la Française Aravane Rezaï réalise l'exploit de s'imposer, non sans avoir successivement éliminé trois anciennes numéros un mondiales : Justine Henin, Jelena Janković et Venus Williams (en finale).
 À l'issue du tournoi, Venus Williams ( mondiale) est assurée de se hisser au , derrière sa sœur cadette Serena. Le même cas de figure s'est produit en mai 2003.
 Venus et Serena Williams décrochent le double dames et progressent conjointement au  de la spécialité, le plus haut qu'elles aient atteint (elles se hisseront au premier rang le , au bénéfice de leur succès à Roland-Garros).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Madrid
Sport en Espagne en 2010
Madrid